Romandie peut faire référence à :
 La Suisse romande ou Romandie est la partie francophone de la Suisse ;
 Le Tour de Romandie est une course cycliste à étapes, fondée en 1947. (Un tour pédestre porte également le même nom depuis 1961) ;
 Le Romandie est un club rock de Lausanne ;
 Romandie.com est un site web d'informations en ligne.